Гран-при Великобритании 1967 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1967 года. Автогонки прошли 15 июля 1967 года на трассе Сильверстоун.

«Хонда», пропустившая гонку во Франции, вернулась в чемпионат. К постоянным участникам также присоединились местные гонщики Алан Риз и Дэвид Хобс (для последнего это был дебют в Формуле-1), а также швейцарец Сильвио Мозер. В гонке также должен был стартовать Пирс Каридж на BRM, но после того, как на тренировках возникли механические проблемы на автомобиле основного гонщика команды Джеки Стюарта, Крис Ирвин отдал свой автомобиль шотландцу и стартовал на машине Кариджа. В начале гонки попеременно лидировали Джим Кларк и Грэм Хилл, но поломка задней подвески, а затем и мотора вынудила последнего прекратить гонку. Кларк одержал вторую победу в сезоне.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-25 Джим Кларк

26-54 Грэм Хилл

55-80 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании